Duńska 1. division w piłce nożnej (1927/1928) był 16. sezonem mistrzostw Danii w piłce nożnej. Od tego sezonu rozgrywki noszą nazwę 1. division zastępując wcześniejsze Landsfodboldturneringen. W pierwszej fazie rozgrywek rywalizowano w 5. grupach. Najlepsze drużyny z każdej grupy awansowały do drugiej rundy. Zwycięzca drugiej fazy rozgrywek zostawał mistrzem Danii. Tytułu nie obroniła drużyna Boldklubben 1903. Nie wyłoniono nowego mistrza Danii.

1. runda

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4

Grupa 5

2. runda

Zobacz też 
 Duńska 1. division w piłce nożnej

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Danii